Кванмён:
 Кванмён — город в Южной Корее
 Кванмён — станция Сеульского метро на Первой линии (Республика Корея)
 Кванмён — бывшая станция метро в Пхеньяне (Северная Корея)
 Кванмён — станция в уезде Косан провинции Канвондо (Северная Корея)

 Кванмён — компьютерная сеть в Северной Корее (КНДР)
 Кванмёнсон — северокорейский искусственный спутник Земли
 Кванмён — 20-томная энциклопедия, выпущенная издательством «Наука и энциклопедия» в 2012 году по случаю столетия Ким Ир Сена